Радовчићи могу бити:

 Радовчићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Радовчићи (Конавле), насеље у општини Конавле, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска